Fodbold i Danmark 2013-14 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2013-14.

Herre

Superligaen

Grundspil

1. division

2. division

Øst

Vest

DBU Pokalen

Finalen

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

Kvinder

Elitedivisionen

Mesterskabsslutspil

Kvalifikationsrunden

1. division

DBU's Landspokalturnering

Finalen

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2013-14